Combi může znamenat:

 Combi – typ karoserie osobních automobilů s velkým zavazadlovým prostorem,
 Gianpiero Combi –  italský fotbalový brankář.